Baran oder Barán bezeichnet

 Baran (Name), ein Personenname, siehe dort für Etymologie und Namensträger
 Baran (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Baran (Film), 2001, von Majid Majidi
 Barán (Ort), Dorf im spanischen Galicien in der Provinz Lugo
 Baran (Rajasthan), Ort im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Baran (Belarus), Ort in Belarus
 Baran (Iran), iranische Menschenrechts- und Nichtregierungsorganisation